Servische Volkspartij (Kroatië)
Servische Volkspartij (Montenegro).